B4 — формат бумаги.

 Сокращённое название автомобиля B4 — Subaru Legacy.
 Витамин B4 (холин)
 MAN B4 — трамвай
 Программный синтезатор от компании Native Instruments
 Сокращение английского слова before